Dipsalidictis (Дипсалидиктис  — „ласица са двоструким маказама”) је изумрли парафилетски род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Oxyaeninae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду од касног палеоцена до раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Зубна формула код врсти из парафилетског рода Dipsalidictis је .

Понашање и палеоекологија 
Врсте из парафилетског рода Dipsalidictis су биле копнени предатори који су у прошлости Сјеверне Америке настањивали плавне равнице и копнене екосистеме.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Dipsalidictis.

Временска распрострањенст парафилетског рода Dipsalidictis унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaeninae

Референце

Литература 

 L. Van Valen (1966.) "Deltatheridia, a new order of Mammals." Bulletin of the American Museum of Natural History 132(1):1-126
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 K. D. Rose (1981.) "The Clarkforkian Land-Mammal Age and Mammalian Faunal Composition Across the Paleocene-Eocene Boundary." University of Michigan Papers on Paleontology 26:1-197
 P. D. Gingerich (1989.) "New earliest Wasatchian mammalian fauna from the Eocene of northwestern Wyoming: composition and diversity in a rarely sampled high-floodplain assemblage." University of Michigan Papers on Paleontology 28:1-97
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012.) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара